Аблитас ():

 Аблитас () — муниципалитет в Испании, в провинции Наварра.
  (ум. 1342) — еврей Самуил, финансист правителей Наварры.

Примечания